Јагњеница може бити:

 Јагњеница (Зубин Поток), насељено место у општини Зубин поток, Србија
 Јагњеница (Радече), насељено место у општини Радече, Словенија